NGW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cabiness Field, Naval Auxiliary Landing Field, Corpus Christi (Texas), Stati Uniti